Ібрагім I ібн аль-Аглаб (756—812) — 1-й емір держави Аглабідів в 800—812 роках.
 Ібрагім І ібн Марзубан І (? — ?) — правитель Двіна (957—979) і іранського Азербайджану (962—966; 966—979).
 Ібрагім I Богра-хан (? — 1059/1062) — 3-й каган Східно-Караханідського ханства у 1057—1059/1062 роках.
 Абу Ісхак Ібрагім I (бл. 1233—1283) — 4-й султан і 3-й халіф Держави Хафсідів в 1279—1283 роках.
 Ібрагім I (1615—1648) — 18-й османський султан (1640—1648).
 Шейх-Ібрагім I (? — 1417) — 34-й ширваншах в 1382—1417 роках.